La Ligue A francese di pallavolo maschile 2012-2013 si è svolta dal 13 ottobre 2012 al 5 maggio 2013: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la quarta volta, la seconda consecutiva, al Tours Volley-Ball.

Regolamento
Le quattordici squadre partecipanti al torneo hanno disputato un girone all'italiana con gare di andata e ritorno per un totale di ventisei giornata: al termine della regular season le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto strutturati in quarti di finale, semifinali e finale, giocati al meglio di due vittorie su tre gare, mentre le ultime due classificate sono retrocesse in Ligue B.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Verdetti
  Campione di Francia 2012-13 e qualificata alla Champions League 2013-14.
  qualificata alla Champions League 2013-14.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2013-14.
  qualificata alla Challenge Cup 2013-14.
  e  retrocesse in Ligue B 2013-14.

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013
 2012-2013